Peirce es un apellido inglés. Puede referirse a varias personas notables:
 Benjamin Peirce (1809-1880), matemático estadounidense;
 Charles Sanders Peirce (1839-1914), lógico, matemático, científico y filósofo estadounidense, fundador del pragmatismo.

También puede referirse a:
 Peirce, cráter lunar nombrado en honor a Benjamin Peirce.